Урре́а-де-Хало́н (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон. Занимает площадь 25,46 км². Население — 414 человек (на 2010 год). Расстояние — 34 км до административного центра провинции.

Покровителями города почитаются святой Себастьян и Дева Мария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы